Ван де Граа́ф (ван де Грааф) — фамилия голландского происхождения.

 Ван де Грааф, Роберт — американский физик, изобретатель высоковольтного генератора Ван де Граафа.
 Ван де Грааф, Ян — голландский спортсмен, гребец, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1964 года.

Другое 
 Ван де Грааф — крупный ударный кратер, находящийся на обратной стороне Луны, назван в честь Роберта Ван де Граафа.